Ain Ebel (arabiska: عين إبل) är en ort i Libanon. Den ligger i guvernementet Nabatiye, i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Beirut. Ain Ebel ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ain Ebel är huvudsakligen lite kuperad. Ain Ebel ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Ain Ebel. Närmaste större samhälle är Markaba,  kilometer nordost om Ain Ebel. 

Trakten runt Ain Ebel består till största delen av jordbruksmark. Runt Ain Ebel är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Noter

Externa länkar
 

Orter i Nabatiye (guvernement)
Kontrollbehov inkommande wikilänkar